Trave peut désigner :
en allemand :
la Trave, fleuve allemand situé dans le land de Schleswig-Holstein, se jetant dans la mer Baltique ;
en bulgare (le nom étant écrit Траве) :
Trave, village bulgare de l'obchtina de Banite, situé dans l'oblast de Smolyan.